Miejscowości w USA:
 Malvern – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Geneva
 Malvern – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Hot Spring
 Malvern – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Mills
 Malvern – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Carroll
 Malvern – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Chester

Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Malvern – miasto w hrabstwie Worcestershire

Miejscowości na Jamajce:
 Malvern – miejscowość w regionie Saint Elizabeth